Бедзир Павло Юрійович, Павло́ Ю́рійович Бе́дзир (Бедзір, 1926—2002) — український художник та графік, з 1968-го — член НСХУ.
 Володимир Бедзир (* 1957) — український письменник, номінант премії Коронація слова 2005.